Драбовщина  — топоним:

Беларусь 
 Драбовщина — деревня, Плисский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Драбовщина — деревня, Грицевичский сельсовет, Клецкий район, Минская область